La famille Ghedini est une famille patricienne de Venise, agrégée à la noblesse en 1667 par paiement de la taxe ad-hoc.

Les armes des Ghedini se composent  d'un écu taillé d'azur et de gueules avec un ours dressé, qui tient une épée de la patte droite de devant et un barre de sable brochant sur le tout.

Patronyme
Giorgio Federico Ghedini (1892 - 1965) est un compositeur italien.

Sources 
 Dizionario Storico-Portatile Di Tutte Le Venete Patrizie Famiglie, G.Bettinelli, Venezia, 1780.
 Nouvelle relation de la Ville et République de Venise, Casimir Freschot, Utrecht, 1709, éd.Guillaume Van Poolsum.
 Repertorio Genealogico delle Famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle provincie Venete, Francesco Schröder, Venise, 1830, typografia Alvisopoli.
 Saggio sulla Storia Civile, Politica, Ecclesiastica e sulla Corografia e Topografia degli Stati della Reppublica di Venezia ad uso della Nobile e Civile Gioventù, Ab. D. Cristoforo Tentori Spagnuolo, Venise, Éd. Giacomo Storti, 1785.

Famille noble italienne
Famille de la république de Venise
Patronyme italien